Australopithecus anamensis és una espècie extinta del gènere dels australopitecs.

Les restes postcranials suggereixen que aquesta espècie era bípeda. Això es pot trobar, per exemple, a la tíbia: l'extrem que s'articula amb el fèmur és ample, per tenir més teixit esponjós per poder absorbir les càrregues de la locomoció bípeda. I l'extrem que s'articula amb l'astràgal té un espessiment que també absorbeix l'impacte d’aquesta locomoció.

Les primeres restes d'aquesta espècie foren trobades l'any 1965 per un equip de la Universitat Harvard al llac Turkana de Kenya que foren datades en 4 milions d'any d'antiguitat.

El 1993 Meave Leakey i Alan Walker trobaren una part de la mandíbula d'aquest homínid semblant a un ximpanzé però amb dentadura més pròxima a la humana.

D’altra banda, l’únic crani quasi complet que hem trobat d’aquesta espècie es va trobar l'any 2019, i se’l va anomenar MRD. Aquest crani és d’un mascle, de fa uns 3,8 milions d’anys, i la seva capacitat cranial és de 365-370 cc. Conté una cresta sagital i una cara molt projectada en la regió nasal i la meitat inferior. Tot i que de MRD no es conserva la mandíbula, se sap que els Au. anamensis la tenen relativament petita, i amb forma de u estreta.

Aquest mateix mostra la primera evidència d'increment de la mida dels molars i la robustesa de l'aparell mastegador, respecte a Ardipithecus ramidus.

Probablement aquesta espècie passava gran part del seu temps dalt dels arbres.

Aquest investigadors consideraren que aquesta espècie era la predecessora d'Australopithecus afarensis.

Bibliografia 
 SÁEZ R., Evolución humana: prehistoria y origen de la compasión; Espanya; Almuzara; Història; 2019; pàgs. 27-28

Referències

Enllaços externs 

 (ArchaeologyInfo.com) C. David Kreger, "Australopithecus anamensis" 
 PBS Origins of Humankind

Australopitecs